Il doppio femminile del torneo di tennis Queensland Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Bettina Bunge e Eva Pfaff 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Betsy Nagelsen /  Anne White (primo turno)

 Beverly Mould /  Liz Smylie (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (quarti di finale)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (finale)
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1984